język tabla (zwany także jakari, tanah merah; sentani)
 język sumeri (zwany także sumuri, tanah merah; transnowogwinejski)